Bolko I. ist der Name folgender Personen:

* Bolko I. (Schweidnitz) (1253–1301), Herzog von Schweidnitz-Jauer
 Bolko I. (Oppeln) (1282–1313), Herzog von Oppeln